Kentwood kan meerdere plaatsen duiden:

Kentwood (Michigan), een stad in de Amerikaanse staat Michigan.
Kentwood (Louisiana), een stad in de Amerikaanse staat Louisiana.